Exzellenz (lat. excellens ‚hervorragend, ausgezeichnet‘) steht für:

 Exzellenz (Titel), eine Anrede bzw. den Titel von Personen
 Exzellenz (Wissenschaft), ein Konzept der Spitzenleistung in gewissen Fachbereichen

Siehe auch:
 Exzellenzinitiative, ein ehemaliges Förderprogramm in Deutschland
 Exzellenzstrategie, ein Förderprogramm in Deutschland